Ol-Anderstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ol-Anderstjärnen (Trönö socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun, 
Ol-Anderstjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,  (8,12 ha)
Ol-Anderstjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (5,02 ha)
Ol-Anderstjärnen (Stuguns socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,

Se även
Anderstjärn – flera

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn